Темник — многозначное понятие:

Топоним 
 Темник — посёлок в Селенгинском районе Бурятии.
 Темник — река на юго-западе Бурятии, левый приток Селенги.
 Темник — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Селенгинском районе Бурятии.

Персоналии  
 Темник, Абрам Матвеевич (1907—1945) — командир 1-й гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза.
 Темник, Геннадий Павлович (род. 1970) — министр регионального развития Украины.

Другие значения 
 Темник — командир монголо-татарского войска, в подчинении которого находилось 10 тысяч воинов.
 Темник — список, сборник тем для сочинений, рефератов, курсовых работ.
 Темник — сборник предписаний для журналистов по освещению тех или иных тем в России и на Украине.

См. также 
 Темники
 Темников (значения)